Tigin oder Tegin (in den Orchon-Inschriften: ; mit arabisch-persischen Buchstaben  geschrieben; Pl. tigit bzw. tegit) ist ein alttürkischer Titel mit der Bedeutung Prinz (oder Fürst), welcher im mittelalterlichen Orient (unter türkischen Immigranten) auch sehr häufig als Namensbestandteil verwendet wurde. Typische Zusammensetzungen sind dabei:
 Alp-Tegin („mutiger Prinz“)
Name eines türkischen Militärsklaven, welcher im 10. Jh. den Grundstein für das Ghaznawidenreich legte → siehe Alp-Tigin (Ghazna)
Name eines türkischen Heerführers, welcher im 10. Jh. Damaskus regierte → siehe Alp-Tigin (Damaskus)
 Anusch-Tegin („unsterblicher Prinz“)
Name eines der beiden Begründer der (nach ihm benannten) Drusen → siehe Anusch-Tegin ad-Dar(a)zi (wirkte zur Zeit al-Hakims)
Name eines 1042 verstorbenen Statthalters der Fatimiden in Syrien/Palästina → siehe Anusch-Tegin ad-Duzbiri
Name eines türkischen Militärsklaven, welcher im 11. Jh. die vierte Dynastie von Choresm-Schahs begründete → siehe Anusch-Tegin Ghartschai
Name eines Atabegs des Seldschukensultans Toghril II.
 Arslan-Tegin („Löwenprinz“)
(ein) Name des Choresm-Schahs Qutb ad-Din Muhammad (I.)
 Name eines Qarachanidenherrschers in Sogdien
 Ay-Tegin („Mondprinz“)
 Name eines türkischen Emirs unter dem Ayyubiden as-Salih sowie den ersten ägyptischen Mamlukensultanen → siehe Ala ad-Din Ay-Tegin al-Bunduqdar (gest. 1285)
 Bek-Tegin („starker Prinz“) oder Beg-Tegin
 Name des Stammvaters der Begteginiden-Dynastie von Erbil
 Bilge-Tegin („weiser Prinz“)
Name eines Heerführers im Dienste des Seldschukensultans Malik-Schah I.
Name eines türkischen Militärsklaven, welcher nach Alp-Tegin und vor Böri-Tegin die Macht in Ghazna übernahm (reg. ca. 966–975)
Name eines Heerführers im Dienste der beiden Ghaznawidensultane Mahmud und Masud I.
 Böri-Tegin („Wolfsprinz“)
Name eines türkischen Militärsklaven, welcher nach Bilge-Tegin und vor Sebük-Tegin die Macht in Ghazna übernahm (reg. ca. 975–977)
Name eines Herrschers aus der Dynastie der (westlichen) Qarachaniden (reg. ca. 1052–1068)
 Gümüsch-Tegin („Silberprinz“)
Name des Atabegs des Seldschukensultans Berk-Yaruq
Name eines Heerführers im Dienste Sultan Malik-Schahs I.
Name eines im frühen 12. Jh. in Sivas regierenden Danischmenden-Herrschers, dessen Vater Danischmend Ghazi war
 Inal-Tegin
Name eines Bruders des Choresm-Schahs Atsiz, welcher 1153/54 Baihaq verwüstete
Name eines anuschteginidischen Heerführers, welcher 1225 die Nasriden von Sistan beseitigte
 Kütsch-Tegin („mächtiger Prinz“)
Name eines Militärs im Dienste des Choresm-Schahs Dschalal ad-Din
 Qut-Tegin („Glücksprinz“)
Name eines Statthalters der Fatimiden in Damaskus
Name eines obersten Dāʿī im Dienste des Fatimidenkalifen al-Hakim
 Qutlugh-Tegin („glücklicher Prinz“)
Name des Atabegs des Seldschukensultans Muhammad I. Tapar
 Sebük-Tegin („geliebter Prinz“)
Name eines türkischen Militärsklaven, welcher  977 die Dynastie der Ghaznawiden begründete → siehe Sebük-Tegin
 Toghril-Tegin („Falkenprinz“)
Name des Sohnes des Choresm-Schahs Ekintschi b. Qotschqar
Name eines 1074–1075 regierenden Qarachanidenherrschers
 Tugh-Tegin
Name des Atabegs des Seldschukenherrschers Duqaq, welcher sich 1104 zum Herrscher von Damaskus aufschwang und die Dynastie der Buriden begründete → siehe Tugh-Tegin
 Yal-Tegin („glänzender Prinz“)
Name eines türkischen Heerführers im Dienste des Fatimidenkalifen al-ʿAzīz
 Altun-Tegin („Goldprinz“)
 Bay-Tegin („reicher Prinz“)
 Qara-Tegin („schwarzer Prinz“)
 Toghan-Tegin („Falkenprinz“)
 Tschaghri-Tegin („Merlin-Prinz“)
 Ali-Tegin
 Buqu-Tegin
 Chumar-Tegin
 Hasan-Tegin
 Mahmud-Tegin
 Mengli-Tegin
 Or-Tegin
 Qotur-Tegin
 Rasul-Tegin
 Sav-Tegin
 Siqnaq-Tegin
 Sonqur-Tegin
 Tükel-Tegin
 Yaqub-Tegin
 Yighan-Tegin

Adelstitel
Türkische Geschichte (Mittelalter)